Veloce steht für:

 Veloce Ltd., britischer Hersteller des Motorrades Velocette
 Veloce (E-Sport), britisches E-Sports-Team
 Veloce (Kurierdienst), Fahrradbotendienst auch mit Kfz in Wien